Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2015 war die 40. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 9. bis 21. November 2015 im Sunrise Grand Select Crystal Bay im ägyptischen Tourismuszentrum Hurghada statt. Nach 2002 war es die zweite Amateur-WM in Ägypten.

Der Inder Pankaj Advani wurde durch einen 8:6-Sieg im Finale gegen den Chinesen Zhao Xintong nach 2003 zum zweiten Mal Weltmeister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2016/17 und 2017/18. Da Advani auf die Main-Tour-Teilnahme verzichtete erhielt Zhao den Startplatz.

Modus 
Die 126 teilnehmenden Spieler wurden in 22 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde. Dabei erreichten die Gruppensieger und zehn Gruppenzweite direkt die Runde der letzten 64, während die übrigen Qualifizierten eine weitere Runde spielten.

Finalrunde

Runde der letzten 88 und Runde der letzten 64

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Hurghada